Ба́лтэзерс (, от balts — «белый» и ezers — «озеро») — топоним:

Населённые пункты 
 Балтэзерс (Адажский край);
 Балтэзерс (Гаркалнский край).

Озёра 
 Балтэзерс (Броценский край);
 Балтэзерс (Вецумниекский край);
 Балтэзерс (Илукстский край);
 Балтэзерс (Крустпилсский край);
 Балтэзерс (Неретский край);
 Балтэзерс (Смилтенский край);
 Балтэзерс (Талсинский край).

Другое 
 Балтэзерс (платформа)

См. также 
 Лиелайс-Балтэзерс
 Мазайс-Балтэзерс